Onstad ist der Familienname folgender Personen:

 Kristian Flittie Onstad (* 1984), norwegischer Fußballspieler
 Pat Onstad (* 1968), kanadischer Fußballtorwart